

Населені пункти та їхні частини

 Ґрабув — гміна в Ленчицькому повіті Лодзинського воєводства
 Ґрабув — село в гміні Тупліце Жарського повіту Любуського воєводства
 Ґрабув — село в гміні Тожим Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Ґрабув — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабув — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабув — село в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабув — село в гміні Ізбицько Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Ґрабув — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Ґрабув — частина села Ґавлувка в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабув — частина села Пісажовіце в гміні Тошек Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Ґрабув — осада в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства

Примітки